A PB-293 é uma rodovia brasileira do estado da Paraíba. Liga os municípios de Malta, Vista Serrana, Paulista, São Bento, Brejo do Cruz e Belém do Brejo do Cruz até a divisa com o estado vizinho, Rio Grande do Norte.

Teve sua última recuperação no ano de 2021, no trecho entre o entroncamento com a BR-427, passando por Paulista e São Bento, ao entroncamento com a PB-323, no município de Brejo do Cruz.

Ver também 
 Rodovias da Paraíba

Ligações externas 
 DER conclui restauração da PB-293 nos municípios de Paulista e São Bento